Als Russische Armee bezeichnet man

 die Kaiserlich Russische Armee, die Armee des russischen Zarenreiches
 das Heer der Streitkräfte Russlands der Gegenwart, siehe Russisches Heer
sowie im weiteren Sinne
 die Rote Armee bzw. Sowjetarmee